Pestré est un patronyme français, porté notamment par :
Jean Pestré, 1723 - 1821, théologien français.

Voir aussi 
Pestre